«For Your Entertainment» — дебютний студійний альбом американського поп-співака Адама Ламберта. Реліз відбувся 23 листопада 2009 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Адама Ламберта
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback
Альбоми RCA Records
Дебютні альбоми 2009